OCG steht als Abkürzung für:
 Österreichische Computer Gesellschaft
 Optical Communications Group, deutsche Forschungseinrichtung des DLR, siehe Optischer Richtfunk
 Organische Christus-Generation, schweizerische christliche Sekte, siehe Ivo Sasek #«Organische Christus-Generation»

OCG